Johann Ernst Rentsch ist der Name folgender Personen:

* Johann Ernst Rentsch (der Ältere) († 1723), deutscher Maler
 Johann Ernst Rentsch (der Jüngere) (1693–1767), deutscher Maler, siehe Johann Ernst Rentzsch (der Jüngere)